Wetkino () ist der Name russischer Orte:
 Wetkino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Stapornen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Wetkino (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Wetkino (Mari El), Dorf in der Republik Mari El